Rivarolesi – abitanti di Rivarolo Canavese
Rivarolesi – abitanti di Rivarolo Mantovano
Rivarolesi – abitanti di Rivarolo del Re ed Uniti